Второй Панамериканский чемпионат по футболу () прошёл в 1956 году в Мехико, Мексика. В нём участвовали шесть национальных сборных — Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Мексика, Перу, Чили. Победителем турнира во второй раз подряд стала сборная Бразилии, не проигравшая ни одной игры.

Результаты матчей 
26 февраля, 1956

26 февраля, 1956

1 марта, 1956

4 марта, 1956

6 марта, 1956

6 марта, 1956

8 марта, 1956

8 марта, 1956

11 марта, 1956

13 марта, 1956

13 марта, 1956

15 марта, 1956

17 марта, 1956

18 марта, 1956

8 марта, 1956

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 II Panamerican Championship 1956 - Match Details 

Соревнования национальных сборных по футболу